Deering, une ville située en Alaska ;
 Deering, une ville située dans le Dakota du Nord ;
 Deering, une ville située dans le New Hampshire.

 Olive Deering (1918-1986), actrice américaine ;
 Richard Deering, (1580–1630), compositeur anglais ;
 Steve Deering (1951), ingénieur canadien.